

Toponymie 

 Diou, commune française de l'Allier
 Diou, commune française de l'Indre

 Diou, commune du Mali

 Diou, commune du Burkina Faso dans la province du Sanguié et le département de Kordié

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France